El Tossal del Faig és una muntanya de 1.566 metres que es troba entre els municipis de Coll de Nargó i de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes de Coll de Nargó
Muntanyes de Peramola